

События 
 10 марта — в Вене сожжён на костре один из видных деятелей Реформации Бальтазар Губмайер.
 Корабли третьей экспедиции Эрнана Кортеса впервые доставили в Европу несколько мешков какао-бобов, напиток из которых получил название «шоколад».
 Король Фердинанд I запретил созывать в Чехии областные съезды дворян и сеймы без его разрешения.
 1528—1530 — Проведена реформация в Берне, а затем в Базеле, Санкт-Галлене, Гларусе и Шафхаузене.
 Крестьянское восстание в Литве подавлено немцами лишь с помощью литовских и польских феодалов.
 Захват турками округа Яйце в Боснии.
 1528—1531 — Император Сонгаи Аския Муса.

Родились 

См. также: :Категория:Родившиеся в 1528 году
 Анна Австрийская — герцогиня Баварии, дочь императора Священной Римской Империи Фердинанда I и Анна Ягеллонки.
 Бои, Паоло — один из лучших итальянских шахматистов XVI века.
 Иоанна III — королева Наварры в 1555—1572 гг., из дворянского рода Альбре, дочь короля Генриха II и Маргариты Наваррской.
 Мария Испанская — испанская инфанта, жена императора Максимилиана II.
 Паоло Веронезе — один из виднейших живописцев венецианской школы.
 Эммануил Филиберт — герцог Савойский, сын Карла III и Беатрисы Португальской.

Скончались 

См. также: :Категория:Умершие в 1528 году
 10 марта — Бальтазар Губмайер, деятель Реформации в юго-западной Германии и Австрии, участник Крестьянской войны 1524—1525 годов (род. ок. 1485)
 6 апреля — Альбрехт Дюрер, немецкий живописец и график.
 Верраццано, Джованни да — итальянский мореплаватель на французской службе, который первым из европейцев проплыл вдоль восточного побережья Северной Америки вплоть до Нью-Йоркской бухты и залива Наррагансетт.
 Грюневальд, Маттиас — немецкий живописец, крупнейший мастер эпохи Возрождения.
 Нарваэс, Панфило де — испанский конкистадор, первооткрыватель устья Миссисипи.
 Пальма, Джакомо (старший) — итальянский художник.

См. также

Примечания